Die Abkürzung LFO steht für:
 „light fuel oil“ (leichtes Heizöl)
 Low Frequency Oscillator, niederfrequenter Oszillator
 LFO (Band), englische Band
 Lyte Funky Ones, amerikanische Musikgruppe

LFO